Кубок європейських чемпіонів 1991—1992 — 36-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру. Останній сезон, який проходив під такою назвою. Починаючи з наступного сезону турнів називався Ліга чемпіонів.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Груповий раунд

Група A

Група B

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1991 у футболі
1992 у футболі